Лобач — топоним и фамилия:

Топоним 
 Лобач — гора в Камско-Устьинском районе Татарстана.
 Лобач — скала в Кунгурском районе Пермского края.

Фамилия 
 Лобач, Вячеслав Иванович (1946—2020) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Лобач, Дмитрий Анатольевич (род. 1958) — российский дипломат.
 Лобач, Елена Андреевна (род. 1932) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Лобач, Марина Викентьевна (род. 1970) — советская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике.